В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в А́встрии содержится 10 наименований (на июль 2019 года), это составляет  от общего числа ( на  год). 9 объектов включены в список по культурным критериям, причём 1 из них признан шедевром человеческого гения (критерий i) и 1 - по природным. Кроме этого, по состоянию на июль 2019 года 12 объектов на территории Австрии находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Австрийская Республика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 18 декабря 1992 года. Первые два объекта, находящиеся на территории Австрии были занесены в список в 1996 году на 20-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Австрии в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

 Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Австрии 
 Каталог ссылок Всемирному наследию в Австрии 

Культура Австрии
Австрия
Наследие